Die Irish League 1913/14 war die 24. Spielzeit der höchsten gesamtirischen Fußballliga. Linfield FC wurde zum zwölften Mal Meister.

Modus 
Teilnehmer waren die acht Mannschaften aus der Vorsaison. Die Teams spielten an insgesamt 14 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Northern Ireland - Final Tables pdf
 

1913/14
Fußballsaison 1913/14